East Is West, pièce de théâtre de Samuel Shipman représentée en 1918.
 East Is West, film muet de Sidney Franklin sorti en 1922 dont le scénario est inspiré de la pièce de théâtre éponyme.
 East Is West, film de Monta Bell sorti en 1930 dont le scénario est inspiré de la pièce de théâtre éponyme.